Оскар Рохас:
 Рохас, Оскар Адриан (род. 1981) — мексиканский футболист.
 Рохас, Оскар Рикардо (род. 1988) — мексиканский футболист.